Луи II де Мелён (; октябрь 1694 — 31 июля 1724, замок Шантийи), 8-й принц д’Эпинуа, герцог де Жуайёз — французский аристократ.

Биография 
Сын Луи I де Мелёна, принца д’Эпинуа, и Элизабет-Терезы де Лоррен, принцессы де Лильбонн.

Барон д’Антуэн, Сизуан, Монльё и Монгийон, граф де Сен-Поль, Сент-Олер и Нешен, бургграф Гентский, первый пэр и наследственный коннетабль Фландрии, сенешаль Эно, маркиз де Бомбек, пэр Брёка, шателен Бапома, наследственный приор Дуэ, сеньор де Вершен, де Тиле, Шато-Блеркье, Эрзель, Мец-ан-Кутюр, Бомес, Бертенкур, Морши, шателении Байёль-ан-Вимё.

Генеральный наместник Пикардии, кампмейстер Королевского конного полка.

Владения Мелёнского дома снова стали предметом спора во время войны за Испанское наследство. В 1708 году, после взятия Лилля, Генеральные штаты временно передали принцу де Линю земли Мелёнов, в том числе сеньорию Антуэн, шателению Лилля и сеньорию Рубе. В этих городах гербы Мелёнов были сбиты и заменены гербами дома де Линь.

11-я и 15-я статьи Утрехтского договора отменяли конфискации, но на практике решить спор оказалось непросто. Антуэн находился в Турнези, вернувшемся под власть императора, а Лилль и Рубе были окончательно признаны французскими. Император и король Франции назначили арбитрами кардинала Рогана и герцога Аренберга, которые в целом решили вопрос в пользу принца Эпинуа, а принц де Линь получил Антуэн.

В октябре 1714 виконтство Жуайёз было возведено жалованной грамотой в ранг герцогства-пэрии. 18 декабря Луи II принес присягу в Парламенте.

Луи II де Мелён погиб в результате несчастного случая во время королевской охоты на оленя в лесу Шантийи. Настигнув зверя, он получил сильный удар рогами, разорвавший диафрагму и легкое. Королевский хирург не смог его спасти. Принц был погребен в Лилле в доминиканской церкви.

Семья 
Жена (23.02.1716): Арманда де Латур д’Овернь (28.08.1697—13.04.1717), дочь Эммануэля-Теодоза де Латур д’Овернь, герцога Буйонского, и Марии-Арманды де Латремуй. Брак бездетный

В 1719 году вступил в тайный брак со своей любовницей Мари-Анной де Бурбон-Конде (16.10.1697—11.08.1741), известной, как «мадемуазель де Клермон».

Луи II завещал кузену Жану-Александру-Теодозу (1710—1738), графу де Мелёну, часть земель, которыми имел право распоряжаться. Ему же достался полк и чин кампмейстера. Виконтство Жуайёз перешло к принцу Шарлю де Лоррену, в силу условий брачного контракта принцессы де Лильбонн. Основная часть владений и титулов была завещана сестре Анн-Жюли-Аделаиде, но она умерла еще раньше своего брата, и наследником стал ее старший сын принц де Субиз.

Литература 
 , p. 234
 , p. 604
 , pp. 211—214
 Moréri L. Le Grand dictionnaire historique ou Le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane. T. X. Additions et corrections. — P.: Companie des Libraires Assosiéz, 1759, p. 39
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. III. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1868, p. 1334

Пэры Франции
Мелёнский дом